Декстер Джером Питтмен (; род. 2 марта 1988 года в Розенберге, округ Форт-Бенд, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Был выбран во втором раунде под общим 32-м номером на драфте НБА 2010 года командой «Майами Хит».

Студенческая карьера 
Декстер Питтмен учился в общественной высшей школе имени Бенджамина Франклина Терри в Розенбурге и выступал за команду университета Техас.

В сезоне 2006/2007 или сезоне новичков он сыграл 29 матчей. В них Декстер Питтмэн проводил в среднем на площадке 5,3 минуты, набирал в среднем 2,6 очка, делал в среднем 1,8 подбора, а также в среднем 0,2 перехвата и 0,3 блок-шота, допускал в среднем 0,4 потери, отдавал в среднем 0,1 передачи, получал в среднем 1,4 персональных замечания.

В сезоне 2007/2008 или сезоне второкурсников он сыграл 36 матчей. В них Декстер Питтмэн проводил в среднем на площадке 6,8 минуты, набирал в среднем 2,8 очков, делал в среднем 2,4 подбора, а также в среднем 0,1 перехвата и 0,5 блок-шота, допускал в среднем 0,6 потери, отдавал в среднем 0,2 передачи, получал в среднем 1,1 персональных замечания.

В сезоне 2008/2009 или сезоне юниоров он сыграл 35 матчей. В них Декстер Питтмэн проводил в среднем на площадке 16,6 минуты, набирал в среднем 10,1 очков, делал в среднем 5,5 подборов, а также в среднем 0,4 перехвата и 0,9 блок-шота, допускал в среднем 1,4 потери, отдавал в среднем 0,4 передачи, получал в среднем 2,7 персональных замечания.

В сезоне 2009/2010 или сезоне выпускников он сыграл 34 матчей. В них Декстер Питтмэн проводил в среднем на площадке 19,1 минуты, набирал в среднем 10,4 очков, делал в среднем 5,9 подборов, а также в среднем 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота, допускал в среднем 1,8 потери, отдавал в среднем 0,5 передачу, получал в среднем 2,6 персональных замечания.

Карьера в НБА 
Декстер Питтмен был выбран под тридцать вторым номером на драфте НБА 2010 года «Майами Хит», а 17 июля 2010 года «Хит» подписали с ним контракт.

21 февраля 2013 года Питтмен был обменян в «Мемфис Гриззлис» на выбор во втором раунде драфта, но уже 14 апреля того же года «Гриззлис» разорвали с ним контракт и Питтмен стал свободным агентом.

22 февраля 2014 года подписал 10-дневный контракт с командой «Атланта Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профайл Декстера Питтмэна на сайте драфта НБА 
 Декстера Питтмэна 
 Питтмэн берёт пример с Карри 
 Профайл Декстера Питтмэна на сайте техасского спорта
 Heavyweight fight has Pittman in shape, ready to roll at Texas  
 Профайл Декстера Питтмэна на сайте НБА англ.  

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Касикес де Умакао»
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Родившиеся в округе Форт-Бенд